Die 1. FIS-Team-Tour 2009, auch TelDaFax FIS-Team-Tour nach dem Hauptsponsor TelDaFax, war eine als Teil des Skisprung-Weltcups 2008/2009 von der FIS zwischen dem 6. Februar 2009 und dem 15. Februar 2009 veranstaltete Reihe von Skisprungwettkämpfen. Die Stationen sind Willingen, Klingenthal und Oberstdorf. Am Freitag, den 6. Februar fand um 18:00 Uhr die Eröffnung im Stadion von Willingen statt.

Veranstaltungsorte

Wertung 

Die Siegernation der FIS-Team-Tour wird über ein Punktesystem ermittelt. Sieger ist die Nation, die am Ende die meisten Punkte bei den fünf Springen erreicht hat.

Dazu werden aus den Teamwertungen alle Punkte der gesamten Mannschaft in die Punktewertung einbezogen. Aus den Einzelspringen kommen jeweils die Punkte der zwei besten Springer einer Nation in die Gesamtpunktewertung.

Die Siegernation wird nach dem Teamspringen in Oberstdorf mit der FIS-Team-Tour Trophäe sowie einem zusätzlichen Preisgeld von 100.000 € ausgezeichnet. Die Mannschaft hat das Recht, selbstständig über die Verteilung des Preisgeldes unter den Springern zu entscheiden.

Willingen

Teamspringen 
Das Auftaktspringen fand am 7. Februar als Teamwettbewerb auf der Mühlenkopfschanze statt und begann um 16:00 Uhr. Bereits in diesem Springen bewiesen die Österreicher ihre Favoritenrolle. Auch wenn der zu diesem Zeitpunkt im Weltcup führende Gregor Schlierenzauer nicht mit zum Teamaufgebot gehört, konnte das österreichische Team sich knapp vor Norwegen und Finnland behaupten. Das deutsche Team konnte den 4. Platz erreichen mit klarem Abstand vor Japan und Russland.

Einzelspringen 
Das zweite Springen fand am 8. Februar und begann 14:30 Uhr als Einzelspringen. Nach dem Aussetzen am Vortag war der Weltcup-Führende Gregor Schlierenzauer am Start und bewies mit Rang eins nach zwei Durchgängen die Stärke des Teams. Bester deutscher wurde in diesem Springen Martin Schmitt auf Platz 16. Bereits nach diesem Springen war klar, dass das deutsche Team mit dem Ausgang der Tour nur wenig zu tun haben wird, nachdem Martin Schmitt seine bis dahin im Weltcup guten Leistungen nicht wiederholen konnte. Nach diesem Springen lagen die Österreicher klar vor den Norwegern in der Tour-Gesamtwertung. Auf dem dritten Platz lag Finnland.

Klingenthal

Einzelspringen 
Das dritte Springen fand auf der Schanze der Vogtland Arena am 11. Februar als Einzelspringen statt. Auf Grund der Wetterbedingungen wurde der Start des Wettbewerbs anfangs von 16:00 Uhr auf 17:00 verschoben, konnte aber wegen anhaltend schlechter Bedingungen erst um 19:00 Uhr gestartet werden. Bereits am Vortag wurde die Qualifikation abgesagt. Deshalb wurde ohne zu vorhergehenden Qualifikationsdurchgang gesprungen. Somit waren bis auf Yūta Watase (Japan), der seine Teilnahme kurz vor dem Wettbewerb absagte, alle 59 Springer beim 1. Durchgang am Start. Auch dieses Springen gewann der Österreicher Gregor Schlierenzauer. Er konnte seinen Vorsprung in der Weltcup-Gesamtwertung dadurch ausbauen und sorgte neben Wolfgang Loitzl, der den 3. Platz erreichte, für ein weiteres Führen der Österreicher in der Tour-Gesamtwertung.

Oberstdorf

Einzelspringen 
Das vierte Springen fand auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze am 14. Februar um 16:00 Uhr als Skifliegeneinzelspringen statt. Nachdem im ersten Durchgang hat der Finne Harri Olli mit 225,5 m einen neuen Schanzenrekord aufstellte, wurde der Wettbewerb unterbrochen, da die Jury noch weitere Sprünge und damit gefährliche Weiten vermutete. Nach einer Wartezeit wurde der Durchgang nach Abflauen der Aufwinde fortgesetzt. Die vier Springer, die nach Harri Olli sprangen, fühlten sich durch diesen Umstand benachteiligt und protestierten gegen die Entscheidung. Dies hatte jedoch keinen Erfolg. Der Wettbewerb zählt als gewertet.

Teamspringen 
Das fünfte Springen fand am 15. Februar um 14:45 Uhr als Skifliegenteamspringen statt. Überraschend konnten die Finnen noch vor Russland und den favorisierten Österreichern das Springen gewinnen. Trotz des 3. Platzes der Österreicher, konnten sie Norwegen, die auf Platz 4 landeten, nicht mehr von Platz eins in der Gesamt-Tour-Wertung verdrängen. Nach den Schwierigkeiten im Einzelspringen vom Vortag waren die Norweger durch von Evensen und Jacobsen in Oberstdorf in der Tour-Gesamtwertung an den Österreichern vorbeigezogen. Auf Grund des schwachen ersten Sprungs von Felix Schoft konnte das deutsche Quartett im Teamspringen hinter Slowenien nur den 6. Platz erreichen und konnte so auch nur den 4. Platz in der Gesamt-Tour-Wertung erreichen.

Endstand der FIS-Team-Tour

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Veranstaltung

2009
Fis-Team-Tour 2009